Seznam držav po pridobivanju zlata leta 2013

Južnoafriška republika je bila do leta 2006 veliko časa glavni svetovni proizvajalec zlata.

Proizvodnja zlata leta 2013
Vir: U.S. Geological Survey.

Sklici

Zunanje povezave
British Geological Survey statistike
Poročilo za leto 2010
Države z največjo proizvodnjo zlata

Zlato
Rudarstvo